Ниже представлен список замков в Уэльсе, который иногда называют «замковой столицей мира» из-за большого количества замков на относительно небольшой территории. В Уэльсе было построено около 600 замков, из которых более ста до сих пор существуют — они либо лежат в руинах, либо были отреставрированы. Места расположения остальных замков можно определить лишь по еле заметным приметам: рвам, насыпным курганам и земляным валам.

Четыре замка — Бомарис, Карнарвон, Конуи и Харлех — вместе составляют комплекс фортификационных сооружений короля Эдуарда в Гуинете как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти замки считаются «лучшими образцами военной архитектуры Европы конца XIII и начала XIV веков». Большинство замков находится в ведомстве валлийского агентства по охране культурного наследия Cadw.

Айл-оф-Англси

Бридженд

Гуинет

Денбишир

Вейл-оф-Гламорган

Кайрфилли

Кардифф

Кармартеншир

Кередигион

Конуи

Мертир-Тидвил

Монмутшир

Нит-Порт-Толбот

Ньюпорт

Пембрукшир

Поуис

Рексем

Ронта-Кинон-Тав

Суонси

Флинтшир

См. также 
 Список замков Англии
 Список замков Шотландии
 Список замков Северной Ирландии
 Список замков Ирландии

Примечания

Ссылки 
 Список замков Уэльса на сайте Castle Wales.com 

 
Уэльс
Замки